Indiumchlorid steht für:

 Indium(I)-chlorid
 Indium(III)-chlorid
 Indium(I,III)-chlorid